

Cinema 
 Open House – film del 1926 diretto da Charles Lamont 
 Open House – cortometraggio del 1931 diretto da Harry L. Fraser 
 Open House - film del 1987 diretto da Jag Mundhra
 Open House – film del 1998 diretto da Isao Yukisada 
 Open House – film del 2004 diretto da Dan Mirvish 
 Open House – film del 2010 diretto da Andrew Paquin

Musica 
 Open House – album di Lionel Hampton and Orchestra del 1959 
 Open House – album di Jimmy Smith del 1960

Televisione 
 Open House – serie televisiva statunitense del 1989 
Open House – programma televisivo irlandese 
 Casa dolce casa (Open House) – film per la televisione del 2003 diretto da Arvin Brown 
 Casa aperta (Open House) – episodio della quarta stagione di Breaking Bad
 Casa in vendita (Open House) – episodio della prima stagione di American Horror Story

Altro 
 Open House – progetto della commissione europea FP7